James Melindy (né le  dans le quartier de Goulds à Saint-Jean de Terre-Neuve, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

En club 
Melindy passe ses années juniors avec les Wildcats de Moncton dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. En 2012, il est repêché au  rang par les Coyotes de Phoenix lors du repêchage annuel. Le , il signe son premier contrat professionnel.

À la fin de la saison 2017-2018, les Grizzlies de l'Utah sont dans l'impossibilité de garder Melindy avec leur équipe dû à son statut de vétéran. Il approche alors les Growlers de Terre-Neuve, équipe évoluant dans sa ville natale. Le , il signe un contrat d'une saison avec les Growlers. Le , Melindy est désigné pour devenir le premier capitaine de l'histoire des Growlers. Il prend sa retraite le .

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2008-2009|| Notre Dame Argos Midget AAA || SMHL|| 40|| 1|| 8|| 9|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| Notre Dame Hounds Midget AAA || SMHL|| 41|| 8|| 19|| 27|| 92|| 13|| 0|| 2|| 2|| 14
|-
|2009-2010|| Notre Dame Hounds Midget AAA || Coupe Telus|| 7|| 3|| 3|| 6|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Wildcats de Moncton|| LHJMQ|| 40|| 4|| 1|| 5|| 17|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2011-2012|| Wildcats de Moncton|| LHJMQ|| 61|| 9|| 18|| 27|| 74|| 4|| 2|| 1|| 3|| 12
|-
|2012-2013|| Wildcats de Moncton|| LHJMQ|| 67|| 4|| 20|| 24|| 90|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2012-2013|| Pirates de Portland|| LAH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Pirates de Portland|| LAH|| 38|| 2|| 0|| 2|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Pirates de Portland|| LAH|| 9|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Gladiators de Gwinnett|| ECHL|| 47|| 2|| 7|| 9|| 69|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Rush de Rapid City|| ECHL|| 52|| 3|| 16|| 19|| 97|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Nailers de Wheeling|| ECHL|| 16|| 3|| 1|| 4|| 26|| 21|| 1|| 0|| 1|| 35
|-
|2016-2017|| Thunder de Wichita|| ECHL|| 68|| 3|| 14|| 17|| 229|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017|| Gulls de San Diego|| LAH|| 3|| 0|| 1|| 1|| 27|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018|| Gulls de San Diego|| LAH|| 8|| 0|| 0|| 0|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018|| Grizzlies de l'Utah|| ECHL|| 53|| 3|| 11|| 14|| 162|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || Growlers de Terre-Neuve || ECHL || 55|| 4|| 12|| 16|| 185|| 23|| 0|| 1|| 1|| 94
|-
|2019-2020 || Growlers de Terre-Neuve || ECHL || 35|| 1|| 7|| 8|| 78|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2010 || align=left| Atlantique U17 || align="left"|Défi mondial U17 || 5 || 0 || 0 || 0 || 12 || align="left"|  du groupe B

Références 

Naissance en décembre 1993
Naissance à Saint-Jean de Terre-Neuve
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur du Rush de Rapid City
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur du Thunder de Wichita
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Growlers de Terre-Neuve